Pelling ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Pelling (* 1947), britischer Gräzist und Hochschullehrer
 Henry Pelling (1920–1997), britischer Historiker
 John Pelling (* 1936), britischer Fechter
 Maurice Pelling (* um 1920), britischer Artdirector und Szenenbildner
 Tenzin Pelling (* 1988), Schweizer Badmintonspielerin